LPY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Loudes, Le Puy-en-Velay, Francia